Sweatcoin es una aplicación gratuita que convierte el recuento de pasos en monedas virtuales. Fue desarrollada por la compañía SweatCo LTD, empresa fundada por Oleg Fomenko, Anton Derlyatka, Danil Perushev y Egor Khmelev en 2014. La aplicación permite a los usuarios contabilizar sus pasos diariamente y ofrecerles tokens de monedas virtuales y productos de marcas patrocinadas en la app, como recompensa por cada paso contabilizado.  Aunque la moneda virtual de Sweatcoin no es considerada como criptomoneda  debido a que no es una cadena de bloques y no permite los intercambios del mismo modo que las criptomonedas, como son Bitcoin o Ethereum, la compañía ha anunciado el lanzamiento de su criptomoneda para septiembre de 2022. La aplicación únicamente está disponible en App Store y Google Play. Actualmente, la compañía SweatCo LTD posee su sede en Londres.

Historia 
La aplicación Sweatcoin fue desarrollada en 31 de enero de 2015, principalmente por Oleg Fomenko con una inversión de más de 700.000 euros  para desarrollar la aplicación, junto con sus co-fundadores Anton Derlyatka, Danil Perushev y Egor Khmelev, empresarios rusos que residen en Inglaterra. La aplicación permite contabilizar los pasos del usuario diariamente, acumulando tokens que pueden ser utilizados para la compra de productos ofrecidos en su aplicación. Cuenta con 300 socios que ofrecen regularmente los productos que exponen en la app. En 2018 la compañía fortaleció su capital social con una ronda de financiación de 5,7 millones de euros, para acelerar la expansión de Sweatcoin. La ronda fue liderada por Goodwater Capital junto con los inversores Seedcamp, Silicon Valley y Europa.  Actualmente, Sweatcoin ha obteniendo un total de 6.3 millones de euros a través de tres rondas de financiación, la última financiación fue recaudada el 25 de enero de 2019. Cuenta con un total de 11 inversores, De lujo y Justin Kan son los inversionistas más recientes.

Según Oleg Fomenko, en principio la aplicación ha sido desarrollada con la intención de motivar a las personas a realizar ejercicio físico a cambio de un incentivo. 

Sweatcoin fue lanzada oficialmente el 11 de mayo de 2016 inicialmente para iOS y desde el 3 de abril de 2017 para Android.

Características y funcionamiento 
Sweatcoin es una aplicación que te ofrece recompensas por hacer ejercicio. Los usuarios pueden utilizar sus tokens, monedas virtuales llamadas sweatcoins, para la compra de servicios y artículos vinculados a la industria del deporte. Actualmente la aplicación permite convertir las monedas virtuales en efectivo de PayPal. 

La aplicación utiliza el sistema GPS para rastrear el movimiento y verificar los pasos realizados en espacios exteriores. En cambio, los pasos en espacios interiores no son contabilizados. Para determinar la velocidad y la constancia del movimiento utiliza un algoritmo que verifica las lecturas del teléfono móvil. El algoritmo de Sweatcoin, generalmente verifica el 65% de los pasos totales del usuario, pero factores como: utilizar funda protectora en el móvil, caminar con niños o utilizar la aplicación con la Wi-Fi pública, pueden reducir la cantidad de pasos.  

Los pasos registrados se convierten en tokens, monedas sweatcoins. Por cada 1.000 pasos verificados al aire libre la aplicación ofrece 0,95 tokens al usuario, la conversión se realiza automáticamente al superar los 2.000 pasos.

Sweatcoin es una aplicación gratuita que gana dinero a través de sus socios, que pagan para que su marca aparezca en la sección de tienda de la aplicación, en donde los usuarios pueden comprar sus productos o servicios con sus monedas virtuales sweatcoin.  Estos regalos van desde revistas, saludables, descargas de música,  bebidas energéticas, digitales, zapatos para correr, productos electrónicos y muchas más cosas.

Aplicaciones similares 
Algunas de las aplicaciones similares a Sweatcoin son: ,  y .

Disponibilidad 
Actualmente, Sweatcoin únicamente se encuentra operativo en los siguientes países:

 Europa: España, Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, Serbia, Eslovaquia,  Eslovenia, Italia, Chipre, República checa, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Letonia, Lituania, Malta, Noruega, Portugal, Suiza, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Austria, Rumanía, Polonia, Bulgaria, Croacia
 América: Argentina, Canadá, Paraguay, Perú, Colombia, Ecuador
 Australia y Oceanía: Australia, Nueva Zelanda
 Oriente Próximo: Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Israel, Omán, Kuwait, Katar, Baréin
 África: Sudáfrica
 Asia: Brunéi, Hong Kong, Filipinas, Singapur, Taiwán, Vietnam

Referencias

Enlaces externos 

Software móvil
Software para Android
Software para iOS
Servicios de redes sociales